Эльма может означать:

 Elasto Mania — компьютерная игра

 Реки:
 Эльма (приток Волги) — река в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Эльма (приток Кестромки) — река во Владимирской области.
 Эльма (приток Лавы) — река в Польше.